Echinoascotheca duplooformis — вид грибів, що належить до монотипового роду  Echinoascotheca.

Примітки

Джерела 
 Matsushima, T. 1995. Matsushima Mycological Memoirs 8. Matsushima Mycological Memoirs. 8:1-44 - P.19

Роди грибів